Zuberbühler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Barbara Zellweger-Zuberbühler (1775–1815), Schweizer Kaufmannsfrau
 David Zuberbühler (* 1979), Schweizer Politiker (SVP)
 Frédéric Auguste Zuberbühler (1796–1866), Schweizer Politiker
 Jakob Zuberbühler (1840–1904), Schweizer Textilindustrieller
 Jakob Zellweger-Zuberbühler (1770–1821), Schweizer Kaufmann, Textilunternehmer, Landeszeugherr, Landammann, Tagsatzungsgesandter und Diplomat

 Johannes Zuberbühler (1837–1904), Schweizer Unternehmer, Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat
 Klaus Zuberbühler (* 1964), schweizerisch-britischer Kognitionswissenschaftler und Primatologe 
 Max Zuberbühler (1924–2018), Schweizer Gewerkschafter
 Pascal Zuberbühler (* 1971), Schweizer Fußballspieler
 Remo Zuberbühler (* 1994), Schweizer Politiker
 Sebastian Zuberbühler (1809–1868), Schweizer Pädagoge
 Werner Zuberbühler (1872–1942), Schweizer Pädagoge

Familien mit diesem Namen:
 Zuberbühler (Familie)

Ort
 Zuberbühler (Argentinien), Ort und Gemeinde in der Provinz Chaco, Argentinien